Gil kan syfta på följande:

 Gil, ett israeliskt parti

Geografi

Brasilien 

 Monsenhor Gil (ort), Piauí,

Mexiko 

 Gil, Michoacán, ort, de Ocampo, Tlazazalca, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar